Южноамериканский кубок 2013 () — 12-й розыгрыш Южноамериканского кубка, второго по значимости международного футбольного турнира среди клубов Южной Америки, проводимого под эгидой КОНМЕБОЛ. Победителем турнира стал аргентинский «Ланус», обыгравший в финале бразильскую «Понте-Прету». «Ланус», как победитель турнира, примет участие в Кубке Либертадорес 2014, Рекопе Южной Америки 2014 и Кубке банка Суруга 2014.

Участники 
В турнире примут участие следующие команды:

Жеребьёвка 
Жеребьёвка турнира прошла 3 июля 2013 года в Буэнос-Айресе, Аргентина.

Исключая действующего победителя, 46 команд были поделены на 4 зоны:
 Южная зона: команды из Боливии, Чили, Парагвая и Уругвая (проходят в первый этап)
 Северная зона: команды из Колумбии, Эквадора, Перу, Венесуэлы (проходят в первый этап)
 Зона Аргентины: команды из Аргентины (проходят во второй этап)
 Зона Бразилии: команды из Бразилии (проходят во второй этап)

Жеребьёвка прошла следующим образом:
 На первом этапе команды из Южной и Северной зон были разделены. Команды, которые получили место 1, были посеяны против команд, которые получили место 4, а команды, которые получили место 2, были посеяны против команд, которые получили место 3. Команды, получившие места 1 и 2, проведут ответный матч дома.
 Во второй этап пройдут 16 победителей первого этапа. Команды из Южной зоны будут посеяны против команд из Северной зоны.
 Команды из Зоны Аргентины, которые получили места 1-3, были посеяны против команд, которые получили места 4-6. Команды с большим номером проведут ответный матч дома.
 Для команд из Зоны Бразилии не была проведена жеребьёвка. Пары были сформированы на основе места, которые получили команды — 1-я команда была посеяна против 8-й, 2-я — против 7-й, 3-я — против 6-й, 4-я — против 5-й. Команды с большим номером проведут ответный матч дома.
 Для 1/8 финала действующий победитель и 15 победителей второго этапа получили соответствующий посев — действующий победитель и команды из Аргентины и Бразилии получили чётные номера посева, а команды из других восьми стран получили нечётные номера). Посев был нужен для того, чтобы сформировать сетку, начиная с 1/8 финала, где на каждой стадии команда с большим посевом будет играть ответный матч дома.

Расписание

Первый этап

Второй этап

Плей-офф 

На стадии плей-офф 16 команд играют турнир на вылет по следующим правилам:
 Команды в каждой паре играют два матча дома и на выезде. Команда с большим посевом играет ответный матч дома.
 Если в 1/8 финала, четвертьфинале и полуфинале по окончании основного времени ответного матча общий счёт остаётся равным, для определения победителя применяется правило гола, забитого на чужом поле. Если победителя не удалось выявить, назначается серия послематчевых пенальти без назначения дополнительного времени.
 Если по окончании ответного финального матча общий счёт по сумме двух матчей остаётся равным, правило гола, забитого на чужом поле, не применяется, а сразу назначается дополнительного время, состоящее из двух таймов по 30 минут. Если по окончании дополнительного времени счёт остаётся равным, назначается серия послематчевых пенальти.

Сетка плей-офф 
Сетка плей-офф была определена следующим образом:
 1/8 финала:
 Матч A: № посева 1 — № посева 16
 Матч B: № посева 2 — № посева 15
 Матч C: № посева 3 — № посева 14
 Матч D: № посева 4 — № посева 13
 Матч E: № посева 5 — № посева 12
 Матч F: № посева 6 — № посева 11
 Матч G: № посева 7 — № посева 10
 Матч H: № посева 8 — № посева 9
 Четвертьфиналы:
 Матч S1: Победитель матча A — победитель матча H
 Матч S2: Победитель матча B — победитель матча G
 Матч S3: Победитель матча C — победитель матча F
 Матч S4: Победитель матча D — победитель матча E
 Полуфиналы:
 Матч F1: Победитель матча S1 — победитель матча S4
 Матч F2: Победитель матча S2 — победитель матча S3
 Финалы: Победитель матча F1 — победитель матча F2

1/8 финала

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал 

«Ланус» побеждает с общим счётом 3:1.

См. также 
 Кубок Либертадорес 2013
 Рекопа Южной Америки 2014
 Кубок банка Суруга 2014

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

2013